Николай Афонин:
 Афонин, Николай Григорьевич — советский генерал-майор
 Афонин, Николай Иванович (1916—2002) — советский конструктор электронной аппаратуры.
 Афонин, Николай Николаевич (1936—2008) — ректор театрального училища имени Щепкина.
 Афонин, Николай Степанович (род. 1932) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.